Финнентроп () — коммуна в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Подчиняется административному округу Арнсберг. Входит в состав района Ольпе. Население составляет 17 551 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 104,34 км². Официальный код — 05 9 66 012.

Коммуна подразделяется на 40 сельских округов.

Примечания

Ссылки 
  Официальная страница
 Die Geschichte von Finnentrop

Города Северного Рейна-Вестфалии